Belval je název nebo součást názvu více obcí ve Francii:

 Belval (Ardennes) – obec v departementu Ardensko
 Belval (Manche) – obec v departementu Manche
 Belval (Vosges) – obec v departementu Vosges
 Belval-Bois-des-Dames – obec v departementu Ardensko
 Belval-en-Argonne – obec v departementu Marne
 Belval-sous-Châtillon – obec v departementu Marne